

Anthroponyme

 Sisto, un prénom masculin italien et espagnol, traduction du prénom français Sixte.  
 Sisto, un nom de famille porté par plusieurs personnalités.

Toponyme 
 Pont Sisto, pont de Rome.

Voir aussi